Владимир Каравдин (2 августа 1932, Давлеканово, Башкирская АССР — 12 августа 2011, Челябинск) — советский и российский хоккеист и тренер, мастер спорта международного класса по хоккею с мячом (1954) и с шайбой (1956).

Биография 
Воспитанник челябинского хоккея.

В сезоне 1949/50 дебютировал в высшей лиге чемпионата СССР за челябинский «Дзержинец». Первую шайбу забросил 17 декабря 1950 года в ворота московского «Динамо». В составе клуба провёл 12 сезонов (около 292 игр, забросил 102 шайбы и отдал 10 голевых передач).

В 1955 году стал серебряным призёром чемпионата СССР по хоккею с мячом в составе свердловского ОДО.

Также выступал за футбольные команды Челябинска («Дзержинец», «Авангард») и Свердловска («Авангард», ОДО) в классе «Б».

Чемпион Всемирных зимних студенческих игр 1956 года в составе сборной команды СССР.

С 1964 по 1966 — играющий тренер уфимского «Салавата». С 1966 по 1968 возглавлял башкирский клуб. Работал тренером в молодёжных командах «Салавата Юлаева» и челябинского «Металлурга». С 1985 по 1994 год руководил футбольной командой детско-юношеской спортивной школы ЧМС.

Умер 12 августа 2011 года в возрасте 79 лет.

Примечания

Ссылки 
 Челябинский хоккей. Каравдин Владимир Петрович 
 

Хоккеисты СССР
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК СКА Свердловск
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Футболисты СССР
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК ОДО Свердловск
Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «СКА-Свердловск»
Хоккейные тренеры СССР
Тренеры ХК «Салават Юлаев»
Тренеры ХК «Трактор»
Спортсмены нескольких видов спорта